Melas () steht für:

in der Mythologie:
 Melas (Sohn des Likymnios)
 Melas (Sohn des Oinopion)
 Melas (Sohn des Ops) aus Theutis
 Melas (Sohn des Phrixos) und der Chalkiope
 Melas (Sohn des Porthaon) und der Euryte
 Melas (Sohn des Poseidon)

Gewässer in der antiken Geographie:
 Melas (Arkadien), Fluss in Arkadien
 Melas (Böotien), Fluss in Böotien
 Melas (Spercheios), Nebenfluss des Spercheios in Malis
 Melas (Phthiotis), Fluss in Phthiotis
 Melas (Thrakien), Fluss in Thrakien, mündet in den Melas Kolpos, heute der Kavak in der Türkei
 Zufluss des Halys in Kappadokien, heute der Karasu Çayı, ein Nebenfluss des Delice Çayı, eines Nebenflusses des Kızılırmak in der Türkei
 Fluss in Pamphylien, heute der Manavgat (Fluss) in der Türkei 
 Melas (Pontus), Fluss in Pontus
 Fluss in Kappadokien, heute der Tohma Çayı in der Türkei
 Melas (Orontes), rechter Nebenfluss des Orontes
 Melas (Tracheotis), kleiner Fluss in der Tracheotis, mündet in das Mittelmeer
 kleiner Fluss auf Sizilien, heute der Male (Sizilien), mündet etwa 3 km westlich von Milazzo
 Melas Kolpos, heute die Bucht von Saros in der Nordägäis

Melas ist der Familienname folgender Personen:
 Antonius Melas (1500–1555), deutscher Humanist, Naturwissenschaftler und Mediziner, siehe Antonius Niger
 Georgios Melas (* 1990), griechischer Radrennfahrer
 Michael von Melas (1729–1806), österreichischer General
 Pavlos Melas (1870–1904), griechischer Offizier
 Reinhold Melas (1900–1977), österreichischer Jurist im Bereich Sozialversicherung

Siehe auch:
 Mitochondriopathie #MELAS-Syndrom